Headley (East Hampshire)
 Headley (Surrey)